MKZ steht für:
 Lincoln MKZ, Limousine des Autoherstellers Lincoln
 Flughafen Malakka in Malaysia (IATA-Flughafencode)
 Marketingkostenzuschuss, siehe Werbekostenzuschuss
 Materialkontrollzentrum, verschiedene Dienststellen des ehemaligen Luftwaffenunterstützungskommandos
 Medienkulturzentrum Dresden an der Technischen Universität Dresden
 Mikrokristalline Zellulose, freifließende Zellulose in Pulverform
 Bahnhof Kreuzstraße

mkz steht für:
 Makasae (ISO 639-3), eine Papuasprache in Osttimor

MKZ